Форадада-де-Тоскар ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэска, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рибагорса. Занимает площадь 106.2 км². Население — 215 человек (на 2010 год). Расстояние — 118 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Уэски